McArthur désigne notamment :

Nom de famille 

 Alex McArthur (né en 1957), acteur américain ;
 Ellen McArthur (1862-1927), historienne britannique ;
 Ken McArthur (1881-1960), athlète sud-africain ;
 William Alexander McArthur (1857-1923), homme politique et homme d'affaires britannique.

Toponymes

États-Unis 

 McArthur, petit village du comté de Shasta, dans l'État de Californie ;
 McArthur, ville siège du comté de Vinton, dans l'État de l'Ohio ;
 McArthur Township, petite ville du comté de Logan, dans l'État de l'Ohio ;
 McArthur, localité du comté de Desha, dans l'État de l'Arkansas ;
McArthur, cours d'eau d'Alaska, dans le borough de la péninsule de Kenai :
 la mine d'uranium de McArthur River.

Prénom 
 McArthur Binion (né en 1946), peintre américain.

Voir aussi